Dule je lahko:
 Dule (ime)
 Dule, Ortnek (Slovenija)
 Dule, Ribnica (Slovenija)
 Dule, Škocjan (Slovenija)